Formuła 3000 Sezon 1988 – czwarty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuito Permanente de Jerez w Hiszpanii, a zakończył 23 października we Francji, na torze Dijon-Prenois. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brazylijczyk Roberto Moreno. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Bromley Motorsport.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

1988
1988 w sportach motorowych